Nuland bezeichnet folgende geographische Orte:
 Nuland (’s-Hertogenbosch), seit 2015 ein Stadtteil der niederländischen Gemeinde ’s-Hertogenbosch

NüLand bezeichnet folgende Organisationen:
 NüLand, ist der Kurzname des FabLab Nürnberger Land e.V. in Neunkirchen am Sand. 

Nuland ist der Familienname folgender Personen:

 Sherwin B. Nuland (1930–2014), US-amerikanischer Mediziner und Sachbuchautor
 Victoria Nuland (* 1961), US-amerikanische Diplomatin